Cyprysowce (Cupressales) – grupa roślin nagonasiennych tworząca takson monofiletyczny wyróżniany w randze rzędu, stanowiący takson siostrzany wobec araukariowców (Araucariales).

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w obrębie rzędu

Przypisy 

Nagonasienne